Зориле има више значења:

 Зориле (Караш-Северин), насеље у округу Караш-Северин у Румунији
 Зориле (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Зориле (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији